Fabrice Moreau peut faire référence à :

 Fabrice Moreau (1975-), batteur de jazz français ;
 Fabrice Moreau (1978-), rameur d'aviron français ;
 Fabrice Moreau (1967-), footballeur franco-camerounais.